La notion de degré de liberté a plusieurs significations en sciences et en ingénierie :
 un degré de liberté est, en physique, un concept indiquant les  diverses modalités suivant lesquelles l'état d'un système physique peut évoluer librement dans le temps. 
 un degré de liberté est, en génie mécanique, une notion plus restreinte, recouvrant la possibilité de mouvement dans l'espace.
 les degrés de liberté sont, en anatomie, les trois types de mouvements permis par les diarthroses.
 un degré de liberté est, en mathématiques, un concept de statistiques qui désigne des variables aléatoires qui ne peuvent être déterminées ou fixées.